Corema bezeichnet:
 Corema, ein Organ am Hinterleib von Schmetterlingen 
 Corema (Gattung), eine Gattung innerhalb der Heidekrautgewächse